Corvaresi – abitanti di Corvara in Badia
Corvaresi – abitanti di Corvara
Corvaresi – abitanti di Corvaro